David Fine ist der Name folgender Personen:

* David Fine (Musikmanager) (1929–2005), südafrikanischer Musikmanager
 David Fine (Schauspieler) (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler 
 David Fine (Regisseur) (* 1960), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor